Tian Tian ist der Name folgender Personen:

* Tian Tian (Schachspielerin) (* 1983), chinesische Schachspielerin
 Tian Tian Sun (* 1981), chinesische Tennisspielerin, siehe Sun Tiantian